Goldblatt ou Goldblat peut désigner :
 Charles Goldblatt (1906-1997), acteur et scénariste français ;
 David Goldblatt (1930-2018), photographe sud-africain ;
 Mark Goldblatt (19?-), monteur et réalisateur américain ;
 Robert Goldblatt (1949-), mathématicien néo-zélandais ;
 Stephen Goldblatt (1945-), directeur de la photographie américain.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif